Kohlhiesels Töchter est un film allemand réalisé par Ernst Lubitsch sorti en 1920
Kohlhiesels Töchter est un film allemand réalisé par Hans Behrendt sorti en 1930
Kohlhiesels Töchter est un film allemand réalisé par Kurt Hoffmann sorti en 1943
Kohlhiesels Töchter est un film allemand réalisé par Axel von Ambesser sorti en 1962